McCowan ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher N. McCowan, Metallurg
 Daniel McCowan (1882–1956), kanadischer Naturforscher
 George McCowan (1927–1995), kanadischer Fernsehregisseur

Sonstiges:
 McCowan (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Siehe auch:
 McCowen
 McGowan